Агрба — абхазская фамилия. Известные носители:

 Агрба, Азиз Рашидович — деятель абхазского театрального искусства, Народный артист Грузинской ССР (1954) и Абхазской АССР, актёр театра и кино, режиссёр.
 Агрба, Алексей Сергеевич (1897—1938) — государственный и политический деятель Абхазии, Грузии, Азербайджана.
 Агрба, Беслан Родионович — председатель правления Московской абхазской диаспоры с 2011 г.
 Агрба, Валерий Владимирович — государственный деятель, начальник отдела формирования государственных доходов и экономического анализа Министерства финансов Республики Абхазия, зав. экономическим сектором отдела права и экономики Администрации Президента Республики Абхазия. Председатель комитета Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия по правовой политике, государственному строительству и правам человека.
 Агрба, Виолета Засимовна — советский учёный
 Агрба, Владимир Васильевич (1912—1937) — абхазский писатель.
 Агрба, Владимир Нуриевич (1934—2001) — государственный деятель. Окончил высшую школу МВД г. Москва. Работал в системе Министерства внутренних дел СССР. В разные годы возглавлял ГАИ города Сухум, МРЭО МВД Республики Абхазия.
 Агрба, Гиви Камугович — государственный и общественный деятель Абхазии. В разные годы возглавлял министерства внутренних дел и обороны Республики Абхазия, герой войны в Абхазии (1992—1993).
Агрба, Гудиса Эдуардович (род.1984)— абхазский государственный и политический деятель. Действующий министр культуры Республики Абхазия с 5 июня 2020 года.
 Агрба, Игорь Леонидович — награждён орденом героя Абхазии, директор Гудаутского авторемонтного завода.
 Агрба, Киазим Хотхотович — герой Великой Отечественной войны советского народа 1941-45 гг., военный летчик, капитан. За проявленное мужество при выполнении боевых заданий был награждён орденами: Красной Звезды, Александра Невского, Красного Знамени, Суворова 3 степени, медалью «За оборону Сталинграда».
 Агрба, Леонид Владимирович (1928—2013) — директор Гудаутского авторемонтного завода, неоднократно награждённый орденами и медалями.
 Агрба, Нугзар Нуриевич — общественный деятель, лидер партии «Апсны». В настоящее время состоит в руководстве партии «Единая Абхазия».
 Агрба, (Абаза) Омар — общественный деятель, активист кавказской диаспоры, экс-председатель народного суда Иордании.
 Агрба, Разымбей Михайлович — известный актёр Абхазского государственного драматического театра, танцор и хореограф. Народный артист Грузинской ССР.
 Агрба, Ремзи Константинович (Камшишович) (1925—1994) — преподаватель, географ, основатель Института Усовершенствования Учителей. Действительный член Русского географического общества и Всесоюзного общества «Знание».
 Агрба, Саида — молодая абхазская певица, победительница конкурса «Apsny Star».
 Агирбов, Юрий Исуфович — доктор экономических наук, профессор Российской сельскохозяйственной Академии, ветеран международных абхазо-адыгских общественных движений и организаций.
 Агрба, Харитон Даурович (род. 1995) — российский боксёр.
 Агрба Зураб — герой войны в Абхазии (1992—1993).

См. также 
 Агрба (значения)
 Агрба (род)